Мрзляк () — хорватская фамилия. Известные носители:

 Мрзляк, Йосип (род. 1944) — хорватский епископ.
 Мрзляк, Филип (род. 1993) — хорватский футболист.